Баганц () — немецкая фамилия.

 Баганц, Александр Фёдорович (1839—1893) — артист оркестра Императорской русской оперы, скрипач.
 Баганц, Фёдор Фёдорович (1834—1873) — художник—маринист, профессор Морского кадетского корпуса.